Китин:

 Китин (Гомельская область)
 Китин (Чехия)
 Китин, Владимир Васильевич (1937—2011) — советский футболист, советский и российский тренер.